Il singolare del Sony Ericsson Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Kevin Anderson.

Nikolaj Davydenko ha vinto in finale 6–4, 6–2, contro Rafael Nadal.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (quarti)
 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (campione)
 David Ferrer (secondo turno)
 Andy Roddick (semifinali)
 David Nalbandian (secondo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 James Blake (quarti)
 Tomáš Berdych (semifinali)
 Michail Južnyj (quarto turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 Andy Murray (secondo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Guillermo Cañas (quarto turno)
 Paul-Henri Mathieu (quarto turno)

 Fernando González (terzo turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Carlos Moyá (terzo turno)
 Lleyton Hewitt (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Radek Štěpánek (quarto turno)
 Stanislas Wawrinka (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Igor' Andreev (quarti)
 Feliciano López (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Sony Ericsson Open 2008
ATP Tour 2008